Kontio har flera betydelser:

 Kontio (isbrytare) – en finsk isbrytare sjösatt 1986

Finland 

 Kontio (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Kontio (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Kontio (ö i Mellersta Finland), Äänekoski, 

Robotskapade Finlandförgreningar